

Cinema 
La volpe (Gone to Earth) – film del 1950 diretto da Michael Powell ed Emeric Pressburger

Musica 
Gone to Earth – album dei Barclay James Harvest del 1977
Gone to Earth – album di David Sylvian del 1986